Born to Die (album van Lana Del Rey) - album van de Amerikaanse zangeres Lana Del Rey
 Born to Die (lied) - lied van de Amerikaanse zangeres Lana Del Rey
 Born to Die (album van Grand Funk Railroad) - album van de Amerikaanse band Grand Funk Railroad